HJT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khujirt (Mongolia)